Pierre et Marie Curie steht für:

 Universität Pierre und Marie Curie (französisch Université Pierre et Marie Curie, UPMC, auch Paris 6)
 Pierre et Marie Curie (Métro Paris), Haltestelle der Pariser Métro